«Почему дураки влюбляются» () — американский художественный фильм 1985 года, поставленный режиссёром Робертом Олтманом по одноимённой пьесе Сэма Шепарда, который также написал сценарий фильма и исполнил одну из главных ролей. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 1986 году.

Сюжет 

Эдди и Мэй — бывшие возлюбленные. Их любовь несколько лет назад дала трещину, и они расстались. Сейчас они вновь встретились в провинции и пытаются возобновить свои отношения. Инициатором возобновления отношений является Эдди, но всё идёт не слишком гладко.

В ролях

Музыка 
Песни, вошедшие в саундтрек к фильму, написала Сэнди Роджерс, а Джим Гейнс из студии  выступил режиссёром звукозаписи. Саундтрек был выпущен звукозаписывающей компанией MCA Records и стал дебютным альбомом певицы. Песня «Fool for Love», которую Роджерс также написала специально для фильма, не вошла в саундтрек, однако позднее была использована в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы».

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм набрал 79 % «свежести» на основе 14 обзоров. Роджер Эберт дал фильму три звезды из четырех и написал: «Альтман преуспел на двух уровнях, которые кажутся противоположными друг другу. Он снял мелодраму, почти мыльную оперу, в которой персонажи достигают своего рода благородства».

Примечания 

Фильмы-драмы США
Экранизации пьес
Фильмы об инцесте
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года
Фильмы Cannon Group